Ergo Group
 Ergo Lebensversicherung
 Ergo Pro
 Ergo Hestia
 Ergo Arena
 Ergo (zespół muzyczny)
 Kabaret Ergo